Maison d'Albon, famille des dauphins de Viennois, comtes d'Albon, ou Guigonides (nom donné par certains généalogistes en raison de nombreux membres nommés Guigues ou Guy), originaire du comté de Vienne (voir Liste des comtes d'Albon puis dauphins de Viennois)
 Famille d'Albon, originaire du Lyonnais